Adenuga ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Adenuga (* 1985) britischer Grime-Musiker, Künstlername Jme
 Mike Adenuga (* 1953), nigerianischer Unternehmer
 Toni Dreher-Adenuga (Oluwatoniloba Dreher-Adenuga; * 1999), deutsches Model